

Patronyme
 Armand Duportal (1814-1887), fut un homme politique français.
 Eugène Duportal (1848-1910), fut un homme politique français.
 Germain Duportal-Dugoasmeur (1810-1876), général français.
 Henriette Perrin-Duportal (1869-1938), auteur de livres pour enfants et de manuels scolaires, petite-fille d'Armand Duportal et épouse du physicien Jean Perrin.
 Jeanne Duportal (1866-1954), historienne de l'art française, spécialiste de l'estampe.

Toponymie
 Le boulevard Armand-Duportal est un boulevard de Toulouse en France.

Homonymie
Homonymie de patronyme